Serra dels Solans (Cabacés), serra de Cabacés (Priorat).
 Serra dels Solans (la Torre de Cabdella), serra al municipi de la Torre de Cabdella (Pallars Jussà)